Blockbuster puede referirse a:

Empresas 

Blockbuster (empresa), cadena de servicios de alquiler de videojuegos y películas con sede en Estados Unidos.
 El último Blockbuster, última tienda abierta de la cadena Blockbuster.

Armamento 

 Bomba Blockbuster, modelo de bomba usada por la Royal Air Force británica en la Segunda Guerra Mundial.

Televisión y entretenimiento 

 Un taquillazo o  blockbuster se refiere a cualquier película u obra de teatro muy exitosa.
Blockbuster (DC Comics), nombre de cuatro personajes del universo DC Comics.

Películas 
 Blockbuster (película de 2013), película española dirigida por Tirso Calero.